О́блачный а́тлас:

 «Облачный атлас» — роман 2004 года, третья книга британского писателя Дэвида Митчелла.
 «Облачный атлас» — историко-фантастический фильм, созданный Томом Тыквером, Энди и Ланой Вачовски.
 «Облачный атлас» — серия музыкальных произведений композитора Тоси Итиянаги.
 Международный облачный атлас — мировой стандарт для классификации облаков Всемирной метеорологической организации (ВМО).